Nytjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Nytjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun,

Dalarna 
Norra Nytjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Nytjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Nytjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,

Hälsingland 
Nytjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Ockelbo kommun och Söderhamns kommun,  (9,59 ha)
Nytjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (1 ha)

Jämtland 
Stor-Nytjärnen, sjö i Krokoms kommun,  (42,4 ha)
Nytjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Nytjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 706055-142270), sjö i Krokoms kommun, 
Nytjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 706068-142187), sjö i Krokoms kommun, 
Nytjärnarna (Offerdals socken, Jämtland, 706068-142243), sjö i Krokoms kommun, 
Nytjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (14,5 ha)
Öster-Nytjärnarna, sjö i Ragunda kommun, 
Nytjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 713484-148296), sjö i Strömsunds kommun, 
Nytjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 713519-148281), sjö i Strömsunds kommun,  (4,47 ha)
Nytjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (10,1 ha)
Nytjärnen (Ströms socken, Jämtland, 712989-145372), sjö i Strömsunds kommun, 
Nytjärnen (Ströms socken, Jämtland, 716147-146684), sjö i Strömsunds kommun, 
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706458-133168), sjö i Åre kommun,  (5,1 ha)
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706501-133139), sjö i Åre kommun, 
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706501-133254), sjö i Åre kommun, 
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706529-133216), sjö i Åre kommun, 
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706552-133175), sjö i Åre kommun, 
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706564-133064), sjö i Åre kommun,  (10,6 ha)
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706571-133167), sjö i Åre kommun, 
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706599-133118), sjö i Åre kommun, 
Nytjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706629-132999), sjö i Åre kommun,  (3,34 ha)

Västerbotten 
Nytjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Nytjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (3,28 ha)
Nytjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, Fäbodträskets naturreservat), sjö i Vindelns kommun,

Lappland 
Nytjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716649-162329), sjö i Lycksele kommun, 
Nytjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719734-165603), sjö i Lycksele kommun,  (3,15 ha)
Nytjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Nytjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn